Список самолётов по производителям

 A-B C-D E-H I-M N-S T-Z А-Я

E

EADS 
 Смотрите самолёты Airbus

Edgley

Eclipse Aviation

Elbit Systems

Embraer 
см. также: AMX International

EMT Penzberg

ENAER 
Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile

English Electric

Entwicklungsring Süd (EWR)

Epic Aircraft

ESAero

Etrich

Eurofighter GmbH

Evektor

Extra Flugzeugbau

F

Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA)

Fábrica Militar de Aviones (FMA)

Fairchild Aircraft

Fairey

Farman

Faucett

Felixstowe

FIAT

Fieseler

FlyNano

Focke-Wulf

Folland

Fokker

Ford

Fouga

Fuji

G

GAF

Galileo Avionica

General Atomics

General Dynamics

Givaudan

Gloster

Goodyear

Gotha

Gourdou-Leseurre

Granville Brothers Aircraft

Grob

Grumman Corporation

Guizhou

Gulfstream Aerospace Corporation

H

Hall

Hamburger Flugzeugbau

Handley Page

Hanriot 
Aéroplanes Hanriot et Cie

Hansa-Brandenburg

Harbin Aircraft Manufacturing Corporation (HAMC)

Hawker

Hawker Beechcraft

Hawker Siddeley

Heinkel

Henschel

HESA (Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company)

Hindustan Aeronautics (HAL)

Hiro

Honda Aircraft Company

Hongdu Aviation Industry Group (HAIG)

Horten

Hughes Aircraft

Литература 
Смотрите раздел заглавной страницы Литература.

A-B
C-D
E-H
I-M
N-S
T-Z
А-Я

Списки самолётов